Lübbe ist der Familienname folgender Personen: 
 Anna Lübbe (* 1961) ist eine deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Axel Lübbe (1880–1963), deutscher Schriftsteller
 Enrico Lübbe (* 1975), deutscher Theaterregisseur
 Erich Lübbe (1891–1977), deutscher Gewerkschafter, Politiker und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Gertrude Lübbe-Wolff (* 1953), Rechtswissenschaftlerin, 2002–2014 Richterin am Bundesverfassungsgericht
 Gustav Lübbe (1918–1995), deutscher Verleger (Bastei-Lübbe Verlag)
 Heinrich Lübbe (1884–1940), deutscher Maschinenbauingenieur
 Hermann Lübbe (* 1926), deutscher Philosoph
 Stefan Lübbe (1957–2014), deutscher Verleger
 Ursula Lübbe (1922–2016), deutsche Verlegerin und Stifterin 
 Vollrath Lübbe (1894–1969), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Weyma Lübbe (* 1961), deutsche Philosophin

Lübbe ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Lübbe Transport & Logistik
 Bastei-Lübbe Verlag
 Ursula-Lübbe-Stiftung
 Verlagsgruppe Lübbe

Siehe auch:
 Lubbe